UGS steht für:
 Uganda-Schilling, die Währung Ugandas
 Unattended Ground Sensors, unbeaufsichtigte Bodensensoren zur Gebietsüberwachung
 Untergrundspeicher, eine Technik zur Lagerung von Erdgas und anderen Stoffen
 Untergruppenschlüssel bei General-Hauptschließanlagen, siehe Schließplan
 Urania Genève Sport, ein Schweizer Fußballclub

Software:
 Unigraphics Solutions, ein Softwareunternehmen, das heute als  Siemens PLM Software firmiert
 UnternehmensGründungsSimulation, eine Software der UGS Ulm zur Planung von Unternehmensgründungen

ugs. steht für:
 umgangssprachlich (z. B. als Angabe im Wörterbuch), siehe Umgangssprache

UGS